Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht für:

 Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
 Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar